Ла Сантисима има више значења:

 Ла Сантисима (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сантисима (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Сантисима (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику